Никола́й Кривцо́в: